Wahlkreis 75 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 75
 Landtagswahlkreis 75